Буджиашвили () — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Буджиашвили, Василий Дмитриевич (1906 — ?) — советский и грузинский государственный деятель.
 Буджиашвили, Константин Дмитриевич (1904 — ?) — советский и грузинский государственный деятель.
 Буджиашвили, Сико Алексеевич (1912 — ?) — Герой Социалистического Труда.